Султан Ахмед мирза (1451—1494) — правитель, 7-й султан Мавераннахра (1469—1494) из династии Тимуридов.

Биография 
Султан Ахмед мирза (1451-1494), старший сын тимурида Абу Сеида, родился в 1451 году в Самарканде. В 1469 году, после трагической гибели отца, возглавил государство Тимуридов в Мавераннахре. Годы правления (1469-1494). Мать была дочерью Орда Буга тархана. Отец пожаловал ему в наместничество области Самарканда и Бухары. Позже к его владениям были присоединены Ташкент, Шахрухия и Сайрам. Затем он сам отдал во владение брату Умар-Шейху Ташкент и Сайрам.

По описанию его племянника Бабура, он был человеком высокого роста, с темно-русой бородой, краснолицый и тучный. Борода у него была на подбородке, на обеих щеках бороды не было. Он был очень хороший собеседник.

Он был мюридом Ходжа Ахрара, который оказывал ему почтение и поддержку.

Большинство важных дел он решал согласно пути закона. Стрелял он из лука очень хорошо и большей частью попадал пернатой и бесперой стрелой в утку. Он был любителем соколиной охоты.

Одним из авторитетных его эмиров являлся Абдулали-тархан.

Дети Султан Ахмед мирзы 

У него было два сына, которые умерли в младенчестве, и пять дочерей. Старше всех была Рабия Султан бегим, её называли Кара Куз биким.

Бабур в своих воспоминаниях описывает обычаи при дворе Султан Ахмеда: 
Когда я пяти лет от роду прибыл в Самарканд к Султан Ахмед мирзе, он только что взял в жены Ханзаде биким, из [дома] термезских ханзаде и она еще носила на лице покрывало. По тюркскому обычаю мне приказали открыть ей лицо.

Смерть 
Султан Ахмед мирза скончался близ Ура-тюбе в 1494 году. После него на престол в Самарканде взошел его брат Султан Махмуд мирза.

Примечания

Литература 
 Бартольд В. В. Сочинения. — Т. II. Ч. 2. — , 1964.

Монархи государства Тимуридов
Правители Азии XV века